Het seizoen 2000/2001 van BV De Graafschap was het 46ste jaar in het Nederlandse betaald voetbal voor de club uit Doetinchem. De club kwam voor het zesde opeenvolgende seizoen uit in de Eredivisie, nadat De Graafschap in het vorige seizoen op de veertiende plaats was geëindigd in de eindrangschikking. De club stond onder leiding van trainer-coach Rob McDonald. Op 20 november, daags na de 1-0 nederlaag tegen RKC Waalwijk, werd hij echter ontslagen en vervangen door Jurrie Koolhof, die na een maand door Gerard Marsman werd afgelost, omdat Koolhof nog niet over de benodigde trainerspapieren beschikte.

Daarmee zette de club voor de vijfde keer in nog geen drie jaar zijn trainer voortijdig aan de kant. Na Fritz Korbach, Hans van Doorneveld, Frans Thijssen en de Italiaan Massimo Morales was het nu de beurt aan de voormalige spits uit Engeland. "Dit zoveelste ontslag verdient zeker niet de schoonheidsprijs," zei manager voetbalzaken Marsman. "We hebben ook lange tijd hoop gehouden dat het probleem zich binnen het teamverband zou oplossen, maar de resultaten bleven uit. We moesten gewoon ingrijpen."

De Graafschap begon het seizoen nog wel voortvarend. In de eerste wedstrijd van het seizoen, op 18 augustus, werd PSV Eindhoven met 2-0 verslagen. De doelpunten kwamen in de slotfase op naam van Rody Turpijn en Martijn Meerdink. Het bleek de enige nederlaag te zijn voor de latere landskampioen. Onder de hoede van Marsman eindigde de club uiteindelijk op de vijftiende plaats in de eindrangschikking. In het bekertoernooi strandde de club in de eerste ronde, waarin MVV Maastricht op 4 oktober met 2-1 te sterk was op de Vijverberg.

Eredivisie

Wedstrijden

Eindstand

Toeschouwers

Statistieken
Bijgaand een overzicht van de spelers die BV De Graafschap vertegenwoordigden in de Eredivisie in het seizoen 2000/01 en onder leiding van trainer-coach Gerard Marsman als vijftiende eindigden.

KNVB-beker

Wedstrijden

2001
Graafschap